Kaiserreich Vietnam steht für: 

 Đại Việt, mittelalterliches Reich (1054 bis 1400 und 1428 bis 1804), siehe Liste vietnamesischer Dynastien
 Nguyễn-Dynastie, Staat der Nguyễn-Kaiser (1802 bis 1945)
 Kaiserreich Vietnam (1945), japanischer Marionettenstaat